Wang Meng (patinadora) (Qitaihe, 1985), patinadora
 Wang Meng (escriptor) (Beijing, 1934), escriptor
 Wang Meng (artista) (Huzhou, 1308), artista

 Wang Meng (cràter)